Cànac de Sició el vell, escultor grec que va florir del 540 aC al 508 aC.
 Cànac de Sició el jove, escultor grec